Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972 odbyła się w dniach 4 – 5 lutego 1972 roku na skoczni Miyanomori i trasie biegowej w Makomanai. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 15 km w biegu narciarskim. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Franz Keller z RFN, który tym razem zajął 33. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Ulrich Wehling z NRD, srebrny medal zdobył Rauno Miettinen z Finlandii, a trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant NRD – Karl-Heinz Luck.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1972
1972